Pawłów (gromada w powiecie chełmskim)
 Pawłów (gromada w powiecie iłżeckim)
 Pawłów (gromada w powiecie raciborskim)
 Pawłów (gromada w powiecie szydłowieckim) (konecki/szydłowiecki)

także:
 Pawłów Nowy (gromada) (powiat bialski)
 Pawłów Stary (gromada) (powiat bialski)